Huélaga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huélaga (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Huélaga (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar